Тимошкино — название населённых пунктов в России:
 Тимошкино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Тимошкино — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области, Володинское сельское поселение.
 Тимошкино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области, Тороповское сельское поселение.
 Тимошкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Тимошкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Тимошкино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Тимошкино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Тимошкино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Тимошкино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Тимошкино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Тимошкино — деревня в городском округе Красногорск Московской области.
 Тимошкино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Тимошкино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Тимошкино — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Тимошкино — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость.
 Тимошкино — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость.
 Тимошкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Барутская волость.
 Тимошкино — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Тимошкино — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Тимошкино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Тимошкино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Тимошкино — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Тимошкино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Тимошкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Тимошкино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 

 Новое Тимошкино
 Старое Тимошкино
 Новотимошкино
 Старотимошкино